Act of Love steht für:
 den Roman Akt der Liebe von Joe R. Lansdale
 Ein Akt der Liebe (1953), französisch-amerikanisches Kriegsfilmdrama aus dem Jahr 1953
 Ein Akt der Liebe (1980), US-amerikanisches Fernsehfilmdrama aus dem Jahr 1980